Boyle – klan szkocki
 Boyle – nazwisko

Osoby:
 Danny Boyle – angielski reżyser i producent filmowy
 Edward Courtney Boyle (1883-1967) – angielski admirał
 Emmet Boyle (1879-1926) – amerykański polityk, gubernator Nevady
 George Frederick Boyle (1886-1948) – amerykański pianista i kompozytor
 Joseph Boyle (1867-1923) – kanadyjski przedsiębiorca i żołnierz
 Lara Flynn Boyle (ur. 1970) – amerykańska aktorka
 Patrick O’Boyle – amerykański kardynał
 Peter Boyle (1935-2006) – aktor amerykański
 Raelene Boyle (1951) – australijska lekkoatletka, sprinterka
 Robert Boyle – chemik i fizyk brytyjski
 Prawo Boyle’a-Mariotte’a
 William Boyle (1873-1967) – brytyjski arystokrata i wojskowy, 12 hrabia Cork

Miejscowości w USA:
 Boyle – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Bolivar
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Boyle (ang. Boyle County) – w stanie Kentucky

Miejscowości w Irlandii:
 Boyle – miasto w hrabstwie Roscommon

Obiekty astronomiczne:
 (11967) Boyle – planetoida
 Boyle – krater księżycowy

Zobacz też 
 Bayle